Розмарі Касалс і Джуді Далтон були чинними чемпіонками, але цього разу Джуді Далтон не брала участі. Розмарі Касалс грала в парі з Біллі Джин Кінг і в півфіналі вони поступились парі Франсуаза Дюрр і Бетті Стов.

Франсуаза Дюрр і Бетті Стов виграли титул, у фіналі перемігши пару Маргарет Корт і Вірджинія Вейд з рахунком 6–3, 1–6, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Жінки, парний розряд
1972 у жіночому тенісі
1972 в американському спорті